Evorthodus är ett släkte av fiskar. Evorthodus ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Evorthodus